YZT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pont Hardy (Columbia Britannica) (Canada)